Rezultati Prvenstva Anglije 1891 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 Wilfred Baddeley :  Willoughby Hamilton  b.b.

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Viri 
 
 

Moški posamično
1891